Чемпионат Франции по футболу 1947/1948 — 10-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Марсель» стал чемпионом Франции во 2-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 1126 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 12 голов 
 «Страсбур» — «Алес»  — 9:3
 «Страсбур» — «Мец»  — 8:4
 Самая крупная победа в гостях:  —7 голов 
 «Ред Стар» — «Стад Франсе»  — 0:7
 Самая крупная победа дома:  8 голов 
 «Марсель» — «Алес»  — 8:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1947/1948
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1947 году
Спорт во Франции в 1948 году